«TBT 4 EVER» es una canción escrita e interpretada por la cantante mexicana Ximena Sariñana, lanzada para su quinto álbum de estudio Amor adolescente (2021), siendo a la vez el primer sencillo oficial en lanzarse de este disco.

Composición musical 
La letra de la canción fue compuesta por la misma cantante en conjunto con el compositor Yera (integrante de Trapical Minds) y el reguetonero venezolano Danny Ocean.

Vídeo musical 
Fue filmado en Bogotá, Colombia por Yera y fue lanzado en el canal oficial de la cantante en YouTube el mismo día de su lanzamiento en plataformas digitales. El vídeo cuenta actualmente con 1. 7 millones de vistas totales.

Lista de canciones 

 Descarga digital

 "TBT 4 EVER" – 2:46
 "TBT 4 EVER" (feat. Jesse Baez) – 2:47

Historial de lanzamiento

Véase también 

 Discografía de Ximena Sariñana

Referencias

Enlaces externos 

 Letra de «TBT 4 EVER» en Genius

Sencillos de 2019
Sencillos de pop
Canciones de 2019
Canciones de Ximena Sariñana